Енцелад (супутник) — супутник сатурна
 Енцелад (міфологія) — гігант